-{I}-/Б-e разред подсавеза Београда у сезони 1960/1961. бројао је 10 клубова. Виши степен такмичења је Подсавезна лига Београда, а нижи -{II}- разред подсавеза Београда.

Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1960/1961.  следећи клубови су променили ранг такмичења:
 Омладинац из Београд као првопласирани тим из -{I}-/Б-e разреда Београдског подсавеза прешао у Подсавезну лигу Београда.
 29. новембар из Београд и Хидротехника из Београд као најлошије пласирани тимови -{I}-/Б-e разреда Београдског подсавеза такмичење настављају у -{II}- разреду подсавеза Београда.

Клуб , Место, Крај, Игралиште и Дрес 

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 120%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"  	
| bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" | 1. Братство 
Крњача 
-{III}- категорија	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  2. Спорт, Београд 
Карабурма 
-{I}-  категорија 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  3. 29. новембар, Београд	
Северни Булевар  
-{III}-  категорија	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  4. Радник, Београд 

	

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  5. Херој, Београд 	
Мостар  
-{III}-  категорија	
	
|-	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" | 6. Палилулац, Београд	
Крњача  
-{I}-  категорија 
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  7. Хидротехника, Београд

	

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  8. Партизанка, Београд 
Звездара 
-{I}-  категорија 
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  9. Црвена звезда, ММЛ
Мали Мокри Луг 
-{III}-  категорија	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  10. Омладинац
Београд
-{I}-  категорија 
	
|}

Резултати по колима

Резултати и статистика  

{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 	
|| ||  ||  	
|}

Коначна табела

Резултати по клубовима

Омладинац

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОБЕДЕ 
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left"  bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|1||9. септембра 1960.||style="text-align:right"|2.||Омладинац||style="text-align:center"|3:0||Палилулац
|- style="text-align:left"  bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|2||16. септембра 1960.||style="text-align:right"|3.||Спорт||style="text-align:center"|1:3||Омладинац
|- style="text-align:left"  bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|3||23. септембра 1960.||style="text-align:right"|4.||Омладинац||style="text-align:center"|9:2||Хидротехника
|- style="text-align:left"  bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|4||21. октобра 1960.||style="text-align:right"|8.||Омладинац||style="text-align:center"|2:1||Црвена звезда
|- style="text-align:left"  bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|5||26. марта 1961.||style="text-align:right"|10.||Омладинац||style="text-align:center"|8:2||Братство
|- style="text-align:left"  bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|6||2. априла 1961.||style="text-align:right"|11.||Палилулац||style="text-align:center"|1:3||Омладинац
|- style="text-align:left"  bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|7||16. априла 1961.||style="text-align:right"|13.||Хидротехника||style="text-align:center"|1:4||Омладинац
|- style="text-align:left"  bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|8||23. априла 1961.||style="text-align:right"|12.||Омладинац||style="text-align:center"|4:0||29. новембар
|- style="text-align:left"  bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|9||30. априла 1961.||style="text-align:right"|15.||Партизанка||style="text-align:center"|0:2||Омладинац
|- style="text-align:left"  bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|10||7. маја 1961.||style="text-align:right"|16.||Омладинац||style="text-align:center"|2:1||Радник 
|- style="text-align:left"  bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|11||21. маја 1961.||style="text-align:right"|18.||Омладинац||style="text-align:center"|6:4||Херој
|}

{| class="wikitable"
!colspan="6" |НЕРЕШЕНО
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|1||7. октобра 1960.||style="text-align:right"|6.||Омладинац||style="text-align:center"|1:1||Партизанка
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|2||28. октобра 1960.||style="text-align:right"|9.||Херој||style="text-align:center"|2:2||Омладинац
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|3||9. априла 1961.||style="text-align:right"|12.||Омладинац||style="text-align:center"|2:2||Спорт
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|4||14. маја 1961.||style="text-align:right"|17.||Црвена звезда||style="text-align:center"|0:0||Омладинац
|}

 
{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОРАЗИ
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|1||2. новембра 1960.||style="text-align:right"|1.||Братство||style="text-align:center"|3:2||Омладинац
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|2||30. септембра 1960.||style="text-align:right"|5.||29. новембар||style="text-align:center"|5:1||Омладинац
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|3||14. октобра 1960.||style="text-align:right"|7.||Радник||style="text-align:center"|2:0||Омладинац
|}

Спорт
{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОБЕДЕ
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|1||23. септембра 1960.||style="text-align:right"|4.||Спорт||style="text-align:center"|3:2||29. новембар
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|2||30. септембра 1960.||style="text-align:right"|5.||Радник||style="text-align:center"|0:2||Спорт
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|3||14. октобра 1960.||style="text-align:right"|7.||Палилулац||style="text-align:center"|0:1||Спорт
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|4||28. октобра 1960.||style="text-align:right"|9.||Партизанка||style="text-align:center"|1:4||Спорт
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|5||2. априла 1961.||style="text-align:right"|11.||Спорт||style="text-align:center"|1:0||Братство
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|6||23. априла 1961.||style="text-align:right"|14.||Спорт||style="text-align:center"|2:1||Радник
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|7||7. маја 1961.||style="text-align:right"|16.||Спорт||style="text-align:center"|1:0||Палилулац
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|8||14. маја 1961.||style="text-align:right"|17.||Хидротехника||style="text-align:center"|0:2||Спорт
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|9||21. маја 1961.||style="text-align:right"|18.||Спорт||style="text-align:center"|4:2||Партизанка
|}

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |НЕРЕШЕНО
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|1||9. септембра 1960.||style="text-align:right"|1.||Братство||style="text-align:center"|2:2||Спорт
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|2||7. октобра 1960.||style="text-align:right"|6.||Спорт||style="text-align:center"|0:0||Херој
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|3||21. октобра 1960.||style="text-align:right"|8.||Спорт||style="text-align:center"|1:1||Хидротехника
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|4||9. априла 1961.||style="text-align:right"|12.||Омладинац||style="text-align:center"|2:2||Спорт
|}

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОРАЗИ
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|1||2. новембра 1960.||style="text-align:right"|1.||Спорт||style="text-align:center"|1:4||Црвена звезда
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|2||16. септембра 1960.||style="text-align:right"|3.||Спорт||style="text-align:center"|1:3||Омладинац
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|3||26. марта 1961.||style="text-align:right"|10.||Црвена звезда||style="text-align:center"|3:1||Спорт
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|4||16. априла 1961.||style="text-align:right"|13.||29. новембар||style="text-align:center"|4:1||Спорт
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|5||30. априла 1961.||style="text-align:right"|15.||Херој||style="text-align:center"|5:4||Спорт
|}

Партизанка 
{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОБЕДЕ 
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|1||2. септембра 1960.||style="text-align:right"|1.||29. новембар||style="text-align:center"|1:4||Партизанка
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|2||16. септембра 1960.||style="text-align:right"|3.||Херој||style="text-align:center"|2:3||Партизанка
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|3||23. септембра 1960.||style="text-align:right"|4.||Партизанка||style="text-align:center"|3:0||Палилулац
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|4||30. септембра 1960.||style="text-align:right"|5.||Хидротехника||style="text-align:center"|1:4||Партизанка
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|5||14. октобра 1960.||style="text-align:right"|7.||Партизанка||style="text-align:center"|1:0||Црвена звезда
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|6||26. марта 1961.||style="text-align:right"|10.||Партизанка||style="text-align:center"|4:0||29. новембар
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|7||16. априла 1961.||style="text-align:right"|13.||Палилулац||style="text-align:center"|2:4||Партизанка
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|8||23. априла 1961.||style="text-align:right"|14.||Партизанка||style="text-align:center"|3:0||Хидротехника
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|9||7. маја 1961.||style="text-align:right"|16.||Црвена звезда||style="text-align:center"|0:1||Партизанка 
|}

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |НЕРЕШЕНО
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|1||7. октобра 1960.||style="text-align:right"|6.||Омладинац||style="text-align:center"|1:1||Партизанка
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|2||21. октобра 1960.||style="text-align:right"|9.||Братство||style="text-align:center"|2:2||Партизанка
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|3||2. априла 1961.||style="text-align:right"|11.||Радник||style="text-align:center"|0:0||Партизанка
|}

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОРАЗИ
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|1||9. септембра 1960.||style="text-align:right"|2.||Партизанка||style="text-align:center"|1:2||Радник
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|2||23. септембра 1960.||style="text-align:right"|9.||Партизанка||style="text-align:center"|1:4||Спорт
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|3||9. априла 1961.||style="text-align:right"|12.||Партизанка||style="text-align:center"|2:4||Херој
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|4||30. априла 1960.||style="text-align:right"|15.||Партизанка||style="text-align:center"|0:2||Омладинац
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|5||14. маја 1961.||style="text-align:right"|17.||Партизанка||style="text-align:center"|2:3||Братство
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|6||21. маја 1961.||style="text-align:right"|18.||Спорт||style="text-align:center"|3:0||Партизанка
|}

Херој 
{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОБЕДЕ 
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|1||2. септембра 1960.||style="text-align:right"|1.||Херој||style="text-align:center"|3:0||Палилулац
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|2||14. октобра 1960.||style="text-align:right"|7.||Херој||style="text-align:center"|2:1||29. новембар
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|3||2. априла 1961.||style="text-align:right"|11.||Херој||style="text-align:center"|2:1||Хидротехника
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|4||9. априла 1961.||style="text-align:right"|12.||Партизанка||style="text-align:center"|2:4||Херој
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|5||16. априла 1961.||style="text-align:right"|13.||Херој||style="text-align:center"|3:2||Црвена звезда
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|6||23. априла 1961.||style="text-align:right"|14.||Братство||style="text-align:center"|1:2||Херој
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|7||30. априла 1961.||style="text-align:right"|15.||Херој||style="text-align:center"|5:4||Спорт
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|8||7. маја 1961.||style="text-align:right"|16.||29. новембар||style="text-align:center"|1:5||Херој
|}

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |НЕРЕШЕНО
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|1||9. септембра 1960.||style="text-align:right"|2.||Хидротехника||style="text-align:center"|1:1||Херој
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|2||30. септембра 1960.||style="text-align:right"|5.||Херој||style="text-align:center"|4:4||Братство
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|3||7. октобра 1960.||style="text-align:right"|6.||Спорт||style="text-align:center"|0:0||Херој
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|4||28. октобра 1960.||style="text-align:right"|9.||Херој||style="text-align:center"|2:2||Омладинац
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|5||14. маја 1961.||style="text-align:right"|17.||Херој||style="text-align:center"|1:1||Радник
|}

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОРАЗИ
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|1||16. септембра 1960.||style="text-align:right"|3.||Херој||style="text-align:center"|2:3||Партизанка
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|2||23. септембра 1960.||style="text-align:right"|4.||Црвена звезда||style="text-align:center"|3:1||Херој
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|3||21. октобра 1960.||style="text-align:right"|8.||Радник||style="text-align:center"|2:1||Херој
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|4||26. марта 1961.||style="text-align:right"|10.||Палилулац||style="text-align:center"|3:2||Херој
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|5||21. маја 1961.||style="text-align:right"|18.||Омладинац||style="text-align:center"|6:4||Херој
|}

Радник 
{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОБЕДЕ 
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|1||2. септембра 1960.||style="text-align:right"|1.||Радник||style="text-align:center"|6:1||Хидротехника
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|2||9. септембра 1960.||style="text-align:right"|2.||Партизанка||style="text-align:center"|1:2||Радник
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|3||16. септембра 1960.||style="text-align:right"|3.||Радник||style="text-align:center"|2:1||Црвена звезда
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|4||14. октобра 1960.||style="text-align:right"|7.||Радник||style="text-align:center"|2:0||Омладинац
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|5||21. октобра 1960.||style="text-align:right"|8.||Радник||style="text-align:center"|2:1||Херој
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|6||16. априла 1961.||style="text-align:right"|13.||Радник||style="text-align:center"|4:2||Братство
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|7||30. априла 1961.||style="text-align:right"|15.||Радник||style="text-align:center"|3:1||29. новембар
|}

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |НЕРЕШЕНО
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|1||23. септембра 1960.||style="text-align:right"|4.||Братство||style="text-align:center"|1:1||Радник
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|2||28. октобра 1960.||style="text-align:right"|9.||Палилулац||style="text-align:center"|0:0||Радник
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|3||26. марта 1961.||style="text-align:right"|10.||Хидротехника||style="text-align:center"|0:0||Радник
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|4||2. априла 1961.||style="text-align:right"|11.||Радник||style="text-align:center"|0:0||Партизанка
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|5||9. априла 1961.||style="text-align:right"|12.||Црвена звезда||style="text-align:center"|0:0||Радник
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|6||14. маја 1961.||style="text-align:right"|17.||Херој||style="text-align:center"|1:1||Радник
|}

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОРАЗИ
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|1||30. септембра 1960.||style="text-align:right"|5.||Радник||style="text-align:center"|0:2||Спорт
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|2||7. октобра 1960.||style="text-align:right"|6.||29. новембар||style="text-align:center"|2:1||Радник
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|3||23. априла 1961.||style="text-align:right"|14.||Спорт||style="text-align:center"|2:1||Радник
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|4||7. маја 1961.||style="text-align:right"|16.||Омладинац||style="text-align:center"|2:1||Радник
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|5||21. маја 1961.||style="text-align:right"|18.||Радник||style="text-align:center"|0:3||Палилулац
|}

Црвена звезда,ММЛ 
{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОБЕДЕ 
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|1||2. септембра 1960.||style="text-align:right"|1.||Спорт||style="text-align:center"|1:4||Црвена звезда
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|2||9. септембра 1960.||style="text-align:right"|2.||Црвена звезда||style="text-align:center"|3:2||29. новембар
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|3||23. септембра 1960.||style="text-align:right"|4.||Црвена звезда||style="text-align:center"|3:1||Херој
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|4||26. марта 1961.||style="text-align:right"|10.||Црвена звезда||style="text-align:center"|3:1||Спорт
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|5||2. априла 1961.||style="text-align:right"|11.||29. новембар||style="text-align:center"|2:4||Црвена звезда
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|6||23. априла 1961.||style="text-align:right"|14.||Црвена звезда||style="text-align:center"|3:0||Палилулац
|}

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |НЕРЕШЕНО
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|1||28. октобра 1960.||style="text-align:right"|9.||Црвена звезда||style="text-align:center"|1:1||Братствно
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|2||9. априла 1961.||style="text-align:right"|12.||Црвена звезда||style="text-align:center"|0:0||Радник
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|3||30. априла 1961.||style="text-align:right"|15.||Хидротехника||style="text-align:center"|1:1||Црвена звезда
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|4||14. маја 1961.||style="text-align:right"|17.||Црвена звезда||style="text-align:center"|0:0||Омладинац
|}

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОРАЗИ
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|1||16. септембра 1960.||style="text-align:right"|4.||Радник||style="text-align:center"|2:1||Црвена звезда
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|2||30. септембра 1960.||style="text-align:right"|5.||Палилулац||style="text-align:center"|5:3||Црвена звезда
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|3||7. октобра 1960.||style="text-align:right"|6.||Црвена звезда||style="text-align:center"|0:1||Хидротехника
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|4||14. октобра 1960.||style="text-align:right"|7.||Партизанка||style="text-align:center"|1:0||Црвена звезда
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|5||21. октобра 1960.||style="text-align:right"|8.||Омладинац||style="text-align:center"|2:1||Црвена звезда
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|6||16. априла 1961.||style="text-align:right"|13.||Херој||style="text-align:center"|3:2||Црвена звезда
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|7||7. маја 1961.||style="text-align:right"|16.||Црвена звезда||style="text-align:center"|0:1||Партизанка
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|8||21. маја 1961.||style="text-align:right"|18.||Братство||style="text-align:center"|4:2||Црвена звезда
|}

Палилулац 
{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОБЕДЕ 
|-  
!style="text-align:right"|#||style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|1||30. септембра 1960.||style="text-align:right"|5.||Палилулац||style="text-align:center"|5:3||Црвена звезда
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|2||7. октобра 1960.||style="text-align:right"|6.||Братство||style="text-align:center"|0:1||Палилулац
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|3||21. октобра 1960.||style="text-align:right"|8.||29. новембар||style="text-align:center"|2:8||Палилулац
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|4||26. марта 1961.||style="text-align:right"|10.||Палилулац||style="text-align:center"|3:2||Херој
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|5||9. априла 1961.||style="text-align:right"|12.||Хидротехника||style="text-align:center"|0:1||Палилулац
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|6||30. априла 1961.||style="text-align:right"|15.||Палилулац||style="text-align:center"|5:1||Братство
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|7||21. маја 1961.||style="text-align:right"|18.||Радик||style="text-align:center"|0:3||Палилулац
|}

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |НЕРЕШЕНО
|-  
!style="text-align:right"|#||Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|1||28. октобра 1960.||style="text-align:right"|9.||Палилулац||style="text-align:center"|0:0||Радник
|}

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОРАЗИ
|-  
!style="text-align:right"|#||Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|1||2. септембра 1960.||style="text-align:right"|1.||Херој||style="text-align:center"|3:0||Палилулац
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|2||9. септембра 1960.||style="text-align:right"|2.||Омладинац||style="text-align:center"|3:0||Палилулац
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|3||16. септембра 1960.||style="text-align:right"|3.||Палилулац||style="text-align:center"|0:3||Хидротехника
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|4||23. септембра 1960.||style="text-align:right"|4.||Партизанка||style="text-align:center"|3:0||Палилулац
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|5||14. октобра 1960.||style="text-align:right"|7.||Палилулац||style="text-align:center"|0:1||Спорт
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|6||2. априла 1961.||style="text-align:right"|11.||Палилулац||style="text-align:center"|1:3||Омладинац
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|7||16. априла 1961.||style="text-align:right"|13.||Палилулац||style="text-align:center"|2:4||Партизанка
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|8||23. априла 1961.||style="text-align:right"|14.||Црвена звезда||style="text-align:center"|3:0||Палилулац
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|9||7. маја 1961.||style="text-align:right"|16.||Спорт||style="text-align:center"|1:0||Палилулац
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|10||14. маја 1961.||style="text-align:right"|17.||Палилулац||style="text-align:center"|2:5||29. новембар
|}

Братство
{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОБЕДЕ 
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|1||2. септембра 1960.||style="text-align:right"|1.||Братство||style="text-align:center"|3:2||Омладинац
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|2||9. априла 1961.||style="text-align:right"|12.||Братство||style="text-align:center"|6:1||29. новембар
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|3||14. маја 1961.||style="text-align:right"|8.||Партизанка||style="text-align:center"|2:3||Братство
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|4||21. маја 1961.||style="text-align:right"|18.||Братство||style="text-align:center"|4:2||Црвена звезда
|}

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |НЕРЕШЕНО
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|1||9. септембра 1960.||style="text-align:right"|2.||Братство||style="text-align:center"|2:2||Спорт
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|2||23. септембра 1960.||style="text-align:right"|4.||Братство||style="text-align:center"|1:1||Радник
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|3||30. септембра 1960.||style="text-align:right"|5.||Херој||style="text-align:center"|4:4||Братство
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|4||14. октобра 1960.||style="text-align:right"|7.||Хидротехника||style="text-align:center"|0:0||Братство
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|5||21. октобра 1960.||style="text-align:right"|8.||Братство||style="text-align:center"|2:2||Партизанка
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|6||28. октобра 1960.||style="text-align:right"|9.||Црвена звезда||style="text-align:center"|1:1||Братство
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|7||7. маја 1961.||style="text-align:right"|16.||Братство||style="text-align:center"|0:0||Хидротехника

|}

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОРАЗИ
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|1||16. септембра 1960.||style="text-align:right"|3.||29. новембар||style="text-align:center"|1:0||Братство
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|2||7. октобра 1960.||style="text-align:right"|6.||Братство||style="text-align:center"|0:1||Палилулац
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|3||26. марта 1961.||style="text-align:right"|10.||Омладинац||style="text-align:center"|8:2||Братство
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|4||2. априла 1961.||style="text-align:right"|11.||Спорт||style="text-align:center"|1:0||Братство
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|5||16. априла 1961.||style="text-align:right"|13.||Радник||style="text-align:center"|4:2||Братство
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|6||23. априла 1961.||style="text-align:right"|14.||Братство||style="text-align:center"|1:2||Херој
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|7||30. априла 1961.||style="text-align:right"|15.||Палилулац||style="text-align:center"|5:1||Братство
|}

29. новембар

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОБЕДЕ 
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|1||16. септембра 1960.||style="text-align:right"|3.||29. новембар||style="text-align:center"|1:0||Братство
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|2||30. септембра 1960.||style="text-align:right"|5.||29. новембар||style="text-align:center"|5:1||Омладинац
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|3||7. октобра 1960.||style="text-align:right"|6.||29. новембар||style="text-align:center"|2:1||Радник
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|4||28. октобра 1960.||style="text-align:right"|9.||Хидротехника||style="text-align:center"|0:6||29. новембар
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|5||16. априла 1961.||style="text-align:right"|13.||29. новембар||style="text-align:center"|4:1||Спорт
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|6||14. маја 1961.||style="text-align:right"|17.||Палилулац||style="text-align:center"|2:1||29. новембар
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|7||21. маја 1961.||style="text-align:right"|18.||29. новембар||style="text-align:center"|4:1||Хидротехника
|}

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |НЕРЕШЕНО
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"| || ||style="text-align:right"| || ||style="text-align:center"|:||
|}

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОРАЗИ
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|1||2. септембра 1960.||style="text-align:right"|1.||29. новембар||style="text-align:center"|1:4||Партизанка
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|2||9. септембра 1960.||style="text-align:right"|2.||Црвена звезда||style="text-align:center"|3:2||29. новембар
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|3||23. септембра 1960.||style="text-align:right"|4.||Спорт||style="text-align:center"|3:2||29. новембар
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|4||14. октобра 1960.||style="text-align:right"|7.||Херој||style="text-align:center"|5:3||29. новембар
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|5||21. октобра 1960.||style="text-align:right"|8.||29. новембар||style="text-align:center"|2:8||Палилулац
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|6||26. марта 1960.||style="text-align:right"|10.||Партизанка||style="text-align:center"|4:0||29. новембар
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|7||2. априла 1961.||style="text-align:right"|11.||29. новембар||style="text-align:center"|2:4||Црвена звезда
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|8||9. априла 1961.||style="text-align:right"|12.||Братство||style="text-align:center"|6:1||29. новембар
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|9||23. априла 1961.||style="text-align:right"|14.||Омладинац||style="text-align:center"|4:0||29. новембар
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|10||30. априла 1961.||style="text-align:right"|15.||Радник||style="text-align:center"|3:1||29. новембар
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|11||7. маја 1961.||style="text-align:right"|16.||29. новембар||style="text-align:center"|1:5||Херој
|}

Хидротехника

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОБЕДЕ 
|-
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|1||16. септембра 1960.||style="text-align:right"|3.||Палилулац||style="text-align:center"|0:3||Хидротехника
|- style="text-align:left" bgcolor=#C0FFC0
|style="text-align:right"|2||7. октобра 1960.||style="text-align:right"|6.||Црвена звезда||style="text-align:center"|0:2||Хидротехника
|}

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |НЕРЕШЕНО
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|1||9. септембра 1960.||style="text-align:right"|2.||Хидротехника||style="text-align:center"|1:1||Херој
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|2||14. октобра 1960.||style="text-align:right"|7.||Хидротехника||style="text-align:center"|0:0||Братство
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|3||21. октобра 1960.||style="text-align:right"|8.||Спорт||style="text-align:center"|1:1||Хидротехника
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|4||26. марта 1961.||style="text-align:right"|10.||Хидротехника||style="text-align:center"|0:0||Радник
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|5||30. априла 1961.||style="text-align:right"|15.||Хидротехника||style="text-align:center"|1:1||Црвена звезда
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFFACD
|style="text-align:right"|6||7. маја 1961.||style="text-align:right"|16.||Братство||style="text-align:center"|0:0||Хидротехника
|}

{| class="wikitable"
|- 
!colspan="6" |ПОРАЗИ
|-  
!style="text-align:right"|#!!style="text-align:left"|Датум!!style="text-align:right""|Коло!!style="text-align:left"|Домаћин!!Резултат!!style="text-align:left"|Гост
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|1||2. септембра 1960.||style="text-align:right"|1.||Радник||style="text-align:center"|6:1||Хидротехника
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|2||23. септембра 1960.||style="text-align:right"|4.||Омладинац||style="text-align:center"|9:2||Хидротехника
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|3||30. септембра 1960.||style="text-align:right"|5.||Хидротехника||style="text-align:center"|1:4||Партизанка
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|4||28. октобра 1960.||style="text-align:right"|9.||Хидротехника||style="text-align:center"|0:6||29. новембар
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|5||2. априла 1961.||style="text-align:right"|11.||Херој||style="text-align:center"|2:1||Хидротехника
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|6||9. априла 1961.||style="text-align:right"|12.||Хидротехника||style="text-align:center"|0:1||Палилулац
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|7||16. априла 1961.||style="text-align:right"|13.||Хидротехника||style="text-align:center"|1:4||Омладинац
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|8||23. априла 1961.||style="text-align:right"|14.||Партизанка||style="text-align:center"|3:0||Хидротехника
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|9||14. маја 1961.||style="text-align:right"|17.||Хидротехника||style="text-align:center"|0:2||Спорт
|- style="text-align:left" bgcolor=#FFE4E1
|style="text-align:right"|10||21. маја 1961.||style="text-align:right"|18.||29. новембар||style="text-align:center"|4:1||Хидротехника
|}

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Списак фудбалских клубова у Србији

Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у Београду
Фудбал у 1960.
Фудбал у 1961.
Врати се на врх